Исаа́к Гальпе́рин:
 Гальперин, Исаак Иосифович (1931—1992) — советский футболист и хоккеист, защитник.
 Гальперин, Исаак Цалиевич (1921—2007) — советский правовед, лауреат Ленинской премии.